A 42. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (2001) az USA-ban, Washingtonban rendezték. Nyolcvanhárom ország négyszáznegyvenhat versenyzője vett részt. A magyar csapat két ezüst- és három bronzérmet szerzett, ezzel 21. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Dobos Sándor volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák